Il singolare  del Franken Challenge 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Robin Haase era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

João Sousa ha battuto in finale Jan-Lennard Struff 6–2, 0–6, 6–2.

Teste di serie

 Tobias Kamke (quarti di finale)
 Julian Reister (primo turno)
 Florent Serra (primo turno)
 Daniel Brands (primo turno)

  Denis Gremelmayr (semifinali)
  Simon Greul (quarti di finale)
  Jerzy Janowicz (quarti di finale)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Franken Challenge 2011